Malta Grand Prix 1998 (Rothmans Grand Prix) var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan den 3 och 6 december 1998. I turneringen deltog fyra top-5 spelare, publikfavoriten Jimmy White, samt tre lokala spelare.

Resultat

Final

Slutspel

Källor
WWW Snooker

1998
Snookersäsongen 1998/1999
1998 i Malta